Campaccio ima više značenja:
 Campaccio, Arezzo
 Campaccio, Lucca
 Campaccio, Sondrio